La saison 2013-2014 du championnat de Tunisie masculin de basket-ball est la  de la compétition.

Clubs participants

Poule A 
 Club africain
 Club athlétique bizertin
 Club sportif des cheminots
 Dalia sportive de Grombalia
 Ezzahra Sports
 Étoile sportive du Sahel
 Union sportive monastirienne

Poule B 
 Association sportive d'Hammamet
 Étoile sportive de Radès
 Jeunesse sportive d'El Menzah
 Jeunesse sportive kairouanaise
 Étoile olympique La Goulette Kram
 Stade nabeulien
 TACAPES Basket-ball Club de Gabès

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait et match perdu par pénalité : 0 point

Phase 1

Poule A 

|

|}
Note : Les quatre premiers sont qualifiés pour les play-offs. Les trois derniers jouent les play-out.

Poule B 

|

|}
Note : Les quatre premiers sont qualifiés pour les play-offs. Les trois derniers jouent les play-out.

Phase 2

Play-off 

|

|}

Play-out 

|

|}

Phase 3

Super play-off

Coupe FTBB

Champion 
 Club africain
 Entraîneur : Monoom Aoun  
 Effectif : Naim Dhifallah, Mourad El Mabrouk, Nizar Knioua, Hichem Zahi, Mohamed Hadidane, Jamelle Barrett, Lassaad Chouaya, Sameh Kraiem, Haythem Albouchi, Eric Hicks, Mohamed Ali Farjallah, Bechir Hadidane, Seif Ben Maati

Autres 

 Vainqueur de la coupe de la Fédération : Étoile sportive goulettoise
 Prix du fair-play : Club sportif des cheminots
 Champion de division nationale B : Sfax railway sport

2013-2014
Basket-ball m1
Tunisie M1